Die Handball-Regionalliga 2004/05 war die letzte Saison, in der es sechs Ligen gab. Die Regionalliga Mitte wurde am Ende der Spielzeit aufgelöst und die dort spielenden Vereine nach ihrer Verbandszugehörigkeit auf die restlichen Regionalligen verteilt. Die sechs Meister stiegen in die 2. Bundesliga auf:

Regionalliga Nord 

 Der ATSV Habenhausen zog seine Mannschaft zurück.
 Die SG Hameln wurde am Ende der Saison aufgelöst. Der VfL Hameln übernahm den Startplatz der SG.
 Die TSV GWD Minden II wechselte in die Regionalliga West und der AMTV Hamburg wechselte in die Regionalliga Nordost.

Regionalliga Nordost 

 Die SG PSV Rostock zog sich zurück.
 Die Bramstedter TS schloss sich mit der HSG Henstedt-Ulzburg zur SG Bramstedt/Henstedt-Ulzburg zusammen.

Regionalliga West 
Hauptartikel: Handball-Regionalliga West 2004/05

 Der Wermelskirchener TV zog seine Mannschaft zurück.

Regionalliga Mitte 

Die Regionalliga Mitte wurde am Ende der Saison aufgelöst. Die Mannschaften wechselten in die folgenden Ligen:
 Regionalliga Nord: SG HC Einheit Halle (als HC Einheit Halle), HG 85 Köthen, SG Eintracht Glinde, SV Concordia Staßfurt, SV GW Wittenberg-Piesteritz, HSG Wolfen 2000
 Regionalliga Nordost: LHC Cottbus, 1. VfL Potsdam
 Regionalliga Süd: VfB Forchheim, HSC 2000 Coburg, HaSpo Bayreuth, HC Dresden

Regionalliga Südwest 

 Die 1. Mannschaft der SG Wallau/Massenheim erhielt keine Lizenz für die 1. Bundesliga und stieg in die Regionalliga ab. Daher musste die SG Wallau/Massenheim II aus der Regionalliga absteigen.

Regionalliga Süd 

 Der TV Kirchzell wechselte in die Regionalliga Südwest.

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle der Regionalliga Nord
 Ergebnisse und Tabelle der Regionalliga Nordost
 Ergebnisse und Tabelle der Regionalliga West
 Ergebnisse und Tabelle der Regionalliga Mitte
 Ergebnisse und Tabelle der Regionalliga Südwest
 Ergebnisse und Tabelle der Regionalliga Süd
 Handball-Archiv
 SIS Handball-Ergebnisdienst

Handballsaison 2004/05